Delphin-Verlag beziehungsweise Delphin Verlag heißen:

* Delphin-Verlag (München), Buchverlag u. a. für Kunstbücher, 1911–1937
 Delphin Verlag (Köln), Kinder- und Sachbuch-Verlag, seit 1963